Slave to the Music (album), album van Twenty 4 Seven uit 1993
 Slave to the Music (Twenty 4 Seven), nummer van Twenty 4 Seven uit 1993
 Slave to the Music (James Morrison), nummer van James Morrison uit 2011